Алхимик — человек, занимающийся алхимией. Кроме того:

 Алхимик (рассказ) — рассказ Говарда Лавкрафта.
 Алхимик (роман) — книга Пауло Коэльо.
 Алхимик (пьеса) — пьеса английского драматурга Бена Джонсона.
 Алхимик (фильм) — американский фильм 1983 года.
 Алхимик (сериал) — российский 8-серийный сериал (мелодрама, детектив, фантастика) 2018 года

См. также 
 Стальной алхимик — серия произведений: манга, сериал, полнометражный фильм.
 Алхимик, открывающий фосфор — картина английского художника Джозефа Райта.
 Алхимики — российский фильм-комедия 2000 года по мотивам пьесы Бена Джонсона.

Примечания